Wooley es un apellido que puede hacer referencia a:

 Bob Wooley, American politician appointed to the New Mexico House of Representatives in 2011
 Charles Wooley (n. 1948), periodista, reportero y escritor australiano.
 Gilbert Wooley (1896–1953), jugador de cricket inglés.
 J. Robert Wooley (n. 1953), abogado y político estadounidense.
 Jessica Wooley (n. 1968), político estadounidense.
 Jimmy Wooley (n. 1949), yudoca estadounidense.
 John Wooley (n. 1949), autor y editor estadounidense.
 Karen L. Wooley, American polymer chemist and professor
 Michael W. Wooley, teniente general de la US Air Force retirado.
 Michael-Leon Wooley (n. 1971), actor y cantante estadounidense.
 Pete Wooley (n. 1930), futbolista canadiense.
 Sheb Wooley (1921-2003), actor y cantante estadounidense.
 Trevor Wooley (n. 1964), matemático británico.
 Wooley v. Maynard.